Зигфрид Мюллер:
  (1914—1974) — немецкий военнослужащий, штурмбаннфюрер войск СС, награждённый рыцарским крестом Железного креста.
 Зигфрид Мюллер (прозвище Конго-Мюллер; 1920—1983) — немецкий наёмник, бывший офицер вермахта.
  (1923—2014) — австрийский журналист.
  (род. 1935) — немецкий социал-демократ и профсоюзный активист.
  (род. 1935) — немецкий пятидесятнический проповедник.
  (1940—2017) — немецкий педагог.
  (1942—2009) — немецкий спортсмен, футболист.
  (род. 1950) — немецкий историк.
  (род. 1955) — немецкий политик.
  (род. 1964) — немецкий кинокомпозитор.
  — немецкий спортсмен в области мотокросса на мотоциклах с коляской.
  — немецкий спортсмен в области автоспорта.